Langa hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Langhe, en piamontés, la región histórica de Langhe en el Piamonte, Italia. 
 Langa (Lubombo), distrito de Lubombo, Suazilandia.

Localidades de España
 Langa (Ávila), municipio de la provincia de Ávila.
 La Langa (Huete), localidad del municipio de Huete, provincia de Cuenca.
 Langa de Duero, municipio de la provincia de Soria.
 Langa del Castillo, municipio de la provincia de Zaragoza.